Epistrophe   — род двукрылых из семейства журчалок.

Описание 
Для подрода Epistrophe. Латеральная полоска среднеспинки и пятна на боках груди отчётливые, ярко-жёлтые, неопыленные. Вентральная бахрома щитка отсутствует. Щиток двухцветный, тёмный и жёлтый сзади. Глаза голые или в волосках.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Syrphinae
Роды двукрылых